Масник Михайло Михайлович (1948—1996) — поет та самодіяльний композитор, лауреат Всеукраїнських конкурсів самодіяльних композиторів України.
 Пол Масник (* 1931) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Хуан Карлос Масник (1943—2021) — уругвайський футболіст, грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Виступав за клуб «Насьйональ» та національну збірну Уругваю.

Прізвища на -ик